Rapa (Celorico da Beira), plaats in de Portugese gemeente Celorico da Beira
 Rapa (Ermland-Mazurië), plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië
 Rapa (geslacht), geslacht van slakken uit de familie Muricidae
 Rapa Iti, een eiland in de Grote Oceaan dat deel uitmaakt van de Australeilanden (Frans-Polynesië)